La collezione Roomer era una collezione di opere d'arte nata ed appartenuta al ricco impresario e mercante fiammingo Gaspar Roomer (o anche Gaspar de Roomer), attivo a Napoli nel XVII secolo.

La raccolta, che nacque e si estinse nell'arco dello stesso secolo, risultava essere al tempo la più importante a Napoli per quantità e qualità delle opere.

Storia

Le origini della collezione 
Gaspar Roomer (Anversa, 1595 - Napoli, 1674) era un impresario e mercante di materie prime, merci, tessuti e anche opere d'arte, di famiglia ricca proveniente da Anversa, seppur originaria della Germania, da Julich. Una volta stabilìtosi a Napoli nel 1616, Roomer trovò il successo finanziario mediante lo scambio commerciale tra il sud Europa e le Fiandre. In quel periodo erano molti i fiammnighi che ebbero fortuna a Napoli col commercio, costituendo talune volte delle vere e proprie associazioni e reti d'impresa (tra loro vi figuravano Jan e Ferdinando Vandeneynden, Domenico de Viere, Giovanni Fourment, Giovanni Noirot, Enrico Dyck, Jacomo Van Ray, Andrea Martens ed altri).

Già a partire dagli anni venti del Seicento Roomer iniziò a tessere un'importante rete di rapporti nel mondo artistico, portando la sua collezione a raggiungere un primo apice, sia in termini quantitativi che qualitativi, già intorno al 1633 circa. 

Alla fine del 1630 risale infatti la commissione a Rubens del Banchetto di Erode, opera che contribuirà all'introduzione a Napoli di uno stile neo-veneziano che da lì a qualche anno avrà un impatto decisivo sull'evoluzione del barocco locale. Al 1630 risale anche l'acquisto del palazzo Carafa a Barra, alle porte di Napoli, che diverrà poi villa Roomer, la quale una volta abbellita ed ampliata ospiterà la ricca collezione di opere d'arte di Gaspar. 

Nel saggio di Giulio Cesare Capaccio (1550, Campagna - 1634, Napoli) del 1630 circa, "Il Forastiero", una sorta di guida dei maggiori tesori artistici della città, lo scrittore racconta della collezione in villa Roomer affermando che la stessa era la più ricca e prestigiosa della città, composta da più di mille quadri di inestimabile valore. Il testo di Capaccio risulta particolarmente rilevante in quanto da questo si possono individuare opere che già al 1634 circa erano presso la dimora del mercante fiammingo, come le due tele di Van Dyck (la Susanna e i vecchioni e il Martirio di san Sebastiano), circa quaranta dipinti di Leonard Bramer, opere di Cornelis van Poelenburch, Valentin de Boulogne, Jacob Duyvelant, tre opere Carlo Saraceni (Marta che converte Maddalena, Fuga in Egitto e Mosé ritrovato nel fiume), sessanta paesaggi di Goffredo Wals e altri centosessantotto di Jacobus Mancadan, tredici dipinti di Matthias Stomer sulla Passione di Cristo, Giovanni del Campo, con gli Angeli che portano il cibo a Cristo, nonché un Apollo e Marsia di Jusepe de Ribera, che diverrà modello per la pittura napoletana del tempo (tant'è che fu ripresa più volte dai seguaci dello Spagnoletto), e che tuttavia non è identificabile con nessuna delle due tele oggi note dell'autore (una già in collezione d'Avalos e oggi a Capodimonte e un'altra a Bruxelles), entrambe databili al 1637, quindi successive alla visita del Capaccio in casa Roomer, e neanche con quella di un suo seguace, oggi attribuita ad Antonio de Bellis (al Ringling Museum di Sarasota).

Il sodalizio con Vandeneynden e il lascito del 1674 
A partire dal 1636 Roomer avviò a Napoli il sodalizio con il socio connazionale e amico in affari Jan Vandeneynden, col quale a partire dal 1636 trovò fortuna nei rapporti finanziari con lo Stato spagnolo e vicereale, per i quali fornivano oltre che prestiti economici, anche anticipi di spese per fitti e per i pagamenti ai capitani e uomini di mare, nonché il noleggio di navi da utilizzare nelle traversate dalla Spagna all'Italia. Già in maniera del tutto autonoma, le attività di Gaspar Roomer registravano rispetto a tutte le altre dei colleghi fiamminghi di quegli anni il maggior volume d'affari; poi quando si costituì la ditta Roomer-Vandeneynden con l'ingresso in società di Jan, questi continuarono a moltiplicarsi, arrivando a più di sei milioni e mezzo di entrate fra il 1641 e il 1645.

Roomer, che intanto era divenuto un vero e proprio mercante d'arte, che commissionava, acquistava, vendeva e scambiava opere dall'Italia alle Fiandre e viceversa, entrò in contatto con molti pittori fiamminghi che lo aiutavano in questa attività, offrendo consulenze e suggerimenti d'acquisto (come nel caso di tre opere paesaggiste del pittore Adriaen van der Cabel) o eseguendo opere da lui richieste. Tra questi vi era anche Cornelis de Wael, imparentato con la famiglia del socio Vandeneynden, il quale una volta giunto a Napoli nel 1642, dai documenti di archivio risulta entrare in relazione d'affari con Roomer già nel 1644, quest'ultimo che chiese al pittore l'esecuzione di diversi dipinti "copie di antichi maestri". Ancora agli anni '40 risultano invece registrati alcuni trasferimenti di opere che erano nella collezione Roomer in favore di Giovanni Andrea Lumaga a Venezia, seppur non si sa se si siano trattati di acquisti o di scambi.

Nel 1647 Roomer commissionò al pittore Aniello Falcone gli affreschi nella sua villa di Napoli, per la quale eseguì un'ampia scena di Battaglia e altre cinque sulle Storie di Mosè (questi lavori di fatto costituiscono l'unico ciclo di affreschi completo superstite dell'artista) che decorano la volta di quella che fu la libreria del mercante fiammingo: la Battaglia tra Israeliti ed Amalachiti, l'Attraversamento del Mar Rosso, l'Adorazione del serpente di bronzo, il Mosè fa scaturire l'acqua dalla rupe ed il Ritrovamento di Mosè.

Le attività di scambio tra l'Italia e le Fiandre di opere d'arte messe in moto da Roomer intanto continuavano ad esistere, con tele che venivano acquistate o commissionate ai pittori napoletani del Seicento (Battistello Caracciolo, Jusepe de Ribera, Aniello Falcone, di cui è emblematica la sua Maestra di scuola oggi a Capodimonte, che nel 1673 era registrata ad Anversa nella collezione del mercante fiammingo Peter Wouters, Bartolomeo Passante, Bernardo Cavallino, Mattia Preti, Giovan Battista Ruoppolo e Andrea Vaccaro) e portate nelle Fiandre in cambio di opere fiamminghe. Intorno al 1653 si registra l'acquisto dall'antiquario locale ed ex collaboratore di Battistello Caracciolo, Giacomo di Castro, del Sileno ebbro di Jusepe de Ribera, che diverrà uno dei capisaldi della pittura napoletana del Seicento nonché uno dei massimi capolavori del catalogo del pittore spagnolo. Dallo stesso antiquario pervenne inoltre anche la Sacra famiglia di Nicolas Poussin.

Intorno agli anni sessanta il successo economico di Roomer si concretizza con l'acquisto del palazzo del Principe di Sannicandro, in via Stella a Napoli, dove spostò la sua collezione. La galleria Roomer continuò a crescere nel corso degli anni fino a raggiungere, al giorno della morte di Gaspar, nel 1674, il numero di 1.100 quadri circa. Il testamento post-mortem redatto su volontà pregresse del Roomer consentì di dividere l'eredità accumulata tra il convento di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, complesso religioso in cui l'unica figlia (morta due anni prima del padre) divenne badessa, a cui andarono gran parte delle opere, e la famiglia degli amici e soci Vandeneynden, a cui andarono circa 20 pezzi (in precedenza gli furono dati in donazione già altre 50 tele). Nonostante il lascito, tuttavia, i dipinti della collezione si dispersero per tutta Europa venendo accaparrati da altri collezionisti attenti all'arte, come fece il viceré di Napoli in carica dal 1683 al 1687 Gasparo de Haro y Guzman VII marchese del Carpio, in quanto la rinomata galleria interessava a molti nobili del tempo.

Descrizione 

Alla morte di Gaspar Roomer il pittore di Bruxelles Jan Vandeneynden (omonimo dell'amico e socio in affari) si occupò di redigere l'inventario delle opere facenti parte della sua collezione. Questa si componeva per lo più di maestri fiamminghi, con particolare attenzione anche a opere di matrice "laica" (tra cui 459 paesaggi, 120 nature morte, diverse opere di genere e 38 ritratti), una vera e propria novità per il periodo, in quanto le commesse erano tendenzialmente ancora per lo più legate alla tematica religiosa.

Il lascito prevedeva che gran parte dei dipinti e delle sue proprietà andasse alle suore dell'edificio religioso di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, mentre un altro gruppo di tele giungesse Ferdinando (figlio di Jan) per arricchire la collezione Vandeneynden. Tra le opere lasciate a lui vi erano capolavori assoluti della pittura barocca europea, quali il Banchetto di Erode di Pieter Paul Rubens, oggi a Edimburgo, e il Sileno ebbro di Jusepe de Ribera, oggi a Capodimonte, la Sacra Famiglia di Nicolas Poussin, oggi al Metropolitan di New York, ma anche il Riposo durante la fuga in Egitto di Aniello Falcone, che nello specifico fu donato da Roomer alla moglie di Ferdinando, Olinda Piccolomini, il Sacrificio di Mosè di Massimo Stanzione, le due scene di martirio di Mattia Preti, quelli di san Paolo e san Pietro, e le Nozze di Cana dello stesso autore.

Nella collezione Roomer figuravano opere di pittori quali Leonard Bramer, Giacinto Brandi, Giacomo Borgognone, Jan van Boeckhorst, Gerard van der Bos, Jan Brueghel il Vecchio, Paul Bril, Battistello Caracciolo, il Grechetto, Viviano Codazzi, Jacques Duyvelant, Aniello Falcone, Luca Giordano, Guercino, David de Haen, Pieter van Laer, Jan Miel, Cornelius van Poelenburgh, Cornelis Schut, Goffredo Wals, Bartolommeo Passante, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Rubens, Sacchi, Saraceni, Massimo Stanzione, Van Dyck, Simon Vouet e Pieter de Witte.

Elenco delle opere di sicura identificazione (non esaustiva) 
Aniello Falcone
 Riposo durante la fuga in Egitto, olio su tela, Museo diocesano, Napoli

 Nicolas Poussin

 Sacra famiglia, olio su tela, 76,2×63,5 cm, 1627 circa, Metropolitan Museum of Art, New York
Mattia Preti
 Martirio di san Paolo, olio su tela, 179,5×187,3 cm, Museum of Fine Arts, Houston
 Crocifissione di san Pietro, olio su tela, 194,5×194,3 cm, 1656-59, Barber Institute of Fine Arts, Birmingham
 Nozze di Cana, olio su tela, 203×226 cm, 1655, National Gallery, Londra
Jusepe de Ribera
Sileno ebbro, olio su tela, 185×229 cm, 1626 circa, Museo di Capodimonte, Napoli
Pieter Paul Rubens
Banchetto di Erode, olio su tela, 208×264 cm, 1600-40, National Galleries of Scotland, Edimburgo
Massimo Stanzione
 Sacrificio di Mosè, olio su tela, 288×225 cm, 1628-30, Museo di Capodimonte, Napoli
Antoon Van Dyck
 Martirio di San Sebastiano, olio su tela, 199×158cm, 1620-30, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera
 Susanna e i vecchioni, olio su tela, 194×144cm, 1621-22, Alte Pinakothek, Monaco di Baviera

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Pittura napoletana del Seicento
 Pittura fiamminga
 Collezione Vandeneynden

Arte a Napoli
Roomer